Гвоздец — название населённых пунктов.

Украина 
 Гвоздец — поселок городского типа Коломыйского района Ивано-Франковской области.
 Гвоздец — село в Старосамборском районе Львовской области.